Corralito puede referirse a:

 Corralito, diminutivo de Corral, recinto para el ganado;

Crisis financiera 
 Corralito, nombre popular de la resolución económica de 2001 en la Argentina que establecía la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos;
 Corralito en Chipre de 2013, restricción de la libre disposición de dinero en Chipre del 17 al 25 de marzo de 2013.
 Corralito en Grecia de 2015, restricción de la libre disposición de dinero en Grecia en junio y julio de 2015.
 Por extensión también se le denomina corralito a la escasez de dinero en efectivo que se vive en Venezuela desde el año 2017.

Geografía 
 Corralito (San Javier), paraje de la localidad de La Paz, Provincia de Córdoba (Argentina).
 Corralito (Córdoba), localidad de la Argentina.
 Corralito (Río Negro), paraje de la Argentina.
 Corralito (Miranda), localidad en el Municipio Carrizal, Miranda (Venezuela).

Varios 
 Corralito, parque para bebés en el que juegan;
 Corralito (cementerio).